Марион Джонс: Марион Джонс (род. 1975) — американская легкоатлетка (спринт) и баскетболистка.
 Марион Джонс-Форквар (1879—1965) — американская теннисистка.